Miroslav Pažák (né le  à Košice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
En 1993, il commence sa carrière en senior avec le HC Košice avec qui il remporte trois éditions de l'Extraliga en 1995, 1996 et 1999. Il pose ses valises en France en 2000 et signe au Dijon. Il a depuis porté les couleurs de trois autres équipes de Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| HC Košice || Extraliga || 11|| 3|| 1|| 4|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Košice || Extraliga || 18|| 10|| 7|| 17|| 0|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|1995-1996|| HC Košice || Extraliga || 19|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| Mez VTJ Michalovce || 1.liga || 8|| 2|| 4|| 6|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1996-1997|| Mez VTJ Michalovce || Extraliga || 14|| 6|| 2|| 8|| 4|| || || || || 
|-
| Mez VTJ Michalovce || 1.liga || 29|| 17|| 11|| 28|| 14|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1997-1998|| HC Košice || Extraliga || 24|| 2|| 7|| 9|| 6|| || || || || 
|-
| Mez VTJ Michalovce || 1.liga || 15|| 7|| 9|| 16|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999|| HC Košice || Extraliga || 14|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| Mez VTJ Michalovce || 1.liga || 10|| 6|| 8|| 14|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HC Košice || Extraliga || 53|| 14|| 14|| 28|| 18|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Dijon || Division 1 || 27|| 24|| 17|| 41|| 36|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| HC Mulhouse || Ligue Magnus || || 3|| 7|| 10|| || || || || || 
|-
| Dijon || Division 1 || 25|| 29|| 54|| || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Dijon || Ligue Magnus|| 27|| 17|| 26|| 43|| || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Dijon|| Ligue Magnus || 27|| 24|| 14|| 38|| 51|| 5|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2004-2005|| Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 20|| 22|| 42|| 34|| 2|| 2|| 1|| 3|| 25
|-
| 2005-2006|| Amiens|| Ligue Magnus|| 23|| 16|| 7|| 23|| 10|| 10|| 4|| 6|| 10|| 6 
|-
| 2006-2007|| Amiens|| Ligue Magnus|| 26|| 16|| 19|| 35|| 24|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4 
|-
| 2007-2008|| Tours|| Ligue Magnus|| 26|| 18|| 18|| 36|| 38|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4 
|-
| 2008-2009|| Amiens|| Ligue Magnus|| 26|| 26|| 31|| 57|| 51|| 8|| 4|| 5|| 9|| 14
|-
| 2009-2010|| Amiens|| Ligue Magnus|| 25|| 17|| 29|| 46|| 8|| 4|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2010-2011|| Amiens|| Ligue Magnus|| 26|| 13|| 27|| 40|| 6|| 7|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
| 2011-2012|| Reims || D1|| 10
|| 6
|| 14
|| 20
|| 4
|| || || || ||

Au niveau international

| 1994 || Slovaquie Jr. || CE Jr. C || || 17|| 7|| 24||
|- 
| 1995 || Slovaquie Jr. || CM Jr. B || 7|| 4|| 0|| 4|| 2

Références 

Naissance en mars 1976
Naissance à Košice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace